Jean-Luc Moreau (1937) francia író, nyelvész, műfordító
 Jean-Luc Moreau (1942) francia író, esszéíró, kritikus
 Jean-Luc Moreau (1944) francia színész, rendező
 Jean-Luc Moreau (1963) francia autós szakíró, újságíró